«Ricardo Serrano» - conjunto del nombre propio Ricardo y el apellido Serrano - puede referirse a:

Personajes 
 Ricardo Serrano Camisón (1980-), atleta español.
 Ricardo Serrano González (1978-), ciclista español.